Pasveer ist der Familienname folgender Personen:

 Kathinka Pasveer (* 1959), niederländische Soloflötistin
 Nick Pasveer (* 1995), niederländisch-deutscher Schauspieler und Regisseur
 Remko Pasveer (* 1983), niederländischer Fußballer